

Organizacije 
 African Economic Community
 Alaska Engineering Commission
 ASEAN Economic Community
 Assessment and Evaluation Commission, mirovna komisija u Sudanu
 Assets Examination Committee, vojni odbor u Tajlandu
 Atomic Energy Commission (razdvojba), Komisije za atomsku energiju raznih zemalja, posebice: 
 United States Atomic Energy Commission, SAD
 Australian Electoral Commission, Australija

Poslovno 
 Aero Engine Controls, ogranak Rolls-Roycea
 Alliance Entertainment Corporation, izdavačka kuća
 Aluminum Extruders Council, američko trgovinsko udruženje
 Anger Engineering Company, Milwaukee, Wisconsin, SAD, 1913. – 1915.
 Associated Equipment Company, bivši britanski proizvođač autobusa i kamiona
 Astro AEC, malezijski televizijski kanal
 Automotive Electronics Council, organizacija za standarde u SAD-u

Umjetnost 
 Ars Electronica Center, Linz, Austrija
 Art Ensemble of Chicago, SAD

Znanost i tehnologija 
 3-amino-9-etilkarbazol, kromogen imunohistokemijsko bojilo
 apstraktna elementarna klasa (Abstract elementary class), u matematičkoj logici
 ehokompenzacija (Acoustic Echo Cancelling)
 automatski nadzor izloženosti (Automatic exposure control), u radiografiji

Ostalo 
 Anti-Eviction Campaign, južnoafrički pokret
 saidi arapski (kod ISO 639-3: aec)
 Attestation of College Studies (Attestation d'études collégiales), potvrde koju daju koledži u Quebecu, Kanada
 kratica za Architecture Engineering and Construction, primjerice u standardima CAD-a